Bułgaria:
 Erden – miejscowość

Niemcy:
 Erden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Inne:
 Erden – imię

Osoby:
 Semih Erden – turecki koszykarz